Marc Polmans e Serhij Stachovs'kyj erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno sconfitto Hunter Reese e Sem Verbeek con il punteggio di 7-6(7-5), 7-5.

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (campioni)
  Hunter Reese /  Sem Verbeek (finale)

  Nicholas Monroe /  Fernando Romboli (primo turno) 
  Sander Arends /  David Pel (quarti di finale)

Wildcard 

  Jan Jermar /  Miloš Karol (quarti di finale)

  Jonáš Forejtek /  David Poljak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open Challenger 2022